Pee Dee – rzeka w USA, w stanach Karolina Północna i Południowa
 Pee Dee – region geograficzny w Karolinie Południowej
 Pee Dee (także Pedee, Peedee) – plemię Indian amerykańskich